Бутко — русская и украинская фамилия. Произошла от прозвищ донских казаков, переселившихся из центральных земель России. Существует несколько версий её происхождения: от слова «бутеть», что в русских диалектах обозначает «полнеть», «толстеть»; от слова «бут» (щебень и песчано-земляная масса для заполнения пустот при строительстве и мощения дорог), работа по дроблению камня и забутовке требовала изрядной физической силы, и «бут» ещё могло значить «силач»; от слова «бут» — так называется в Поволжье слепень или овод; от слов «бут», «бутун», обозначающих зелёный лук. Существует также версия, что фамилия может восходить к адыгскому корню Бута.

Известные носители 
 
 Бутко, Богдан Евгеньевич (род. 1991) — украинский футболист.
 Бутко, Валерий Николаевич (1934—2017) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Бутко, Николай Петрович (род. 1947) — украинский политический и государственный деятель.
 Бутко, Пётр Клементьевич (1923—1989) — Герой Советского Союза.

См. также

Примечания